Kiki Bertens era la detentrice del titolo, ma ha preso parte al concomitante torneo di Osaka.

In finale Karolína Muchová ha battuto Magda Linette con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Maria Sakkarī (ritirata)
  Ekaterina Aleksandrova (semifinale)
  Karolína Muchová (campionessa) 
  Magda Linette (finale)

 Ajla Tomljanović (secondo turno)
 Polona Hercog (primo turno)
 Margarita Gasparjan (secondo turno)
 Wang Yafan (semifinale)

Qualificate 

  Tímea Babos (secondo turno)
  Danielle Lao (primo turno)
  Greet Minnen (primo turno)

 Priscilla Hon (quarti di finale)
 Patricia Maria Tig (secondo turno)
 Ana Bogdan (secondo turno)

Lucky loser 
  Danka Kovinić (primo turno)

Wildcard 

  Kristie Ahn (quarti di finale)
  Choi Ji-hee (primo turno)

 Han Na-lae (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2019